Chaeteessidae — семейство насекомых из отряда богомоловых (Mantodea).

Распространение 
Современные виды представлены только в Южной Америке.

Систематика 
Chaeteessidae рассматривается как одна из примитивных групп богомолов, имеющих короткую переднегрудку и не очень специализированные к захвату добычи передние ноги. При исследовании гениталий самцов (Klass, 1997) была построена кладограмма, в которой семейства Mantoididae, Chaeteessidae и затем Metallyticidae первыми дивергировали от общего корневого ствола богомолов.

Классификация 
Классификация семейства не устоялась: по одной из версий в семейство включают 1 современный род и 7 вымерших, по другой — 1 современный род и 4 вымерших.

На февраль 2020 года к семейству относят следующие таксоны до вида включительно:
 † Род 
 †  — палеоцен
 † Род 
 †  — меловой период, Россия (Сибирь)
 † Род 
 †  — меловой период, Монголия
 † 
 †  — меловой период, Казахстан
 †  — меловой период, Россия (Сибирь)
 † Род 
 †  — меловой период, Казахстан
 † Род 
 † 
 † Род 
 †  — эоцен, Россия (Приморье)
 † Род  (ошибочно указано Vitimiphotina)
 †  (ошибочно указано Vitimiphotina corrugata) — меловой период, Россия (Сибирь)
 Подсемейство Chaeteessinae
 Род  [syn. , ]
 † 
 
  — Бразилия, Венесуэла, Коста-Рика
  — Бразилия, Суринам
  — Бразилия
  — Колумбия
  — Бразилия, Французская Гвиана

Альтернативная классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на февраль 2020 года к семейству относят следующие вымершие виды:
 † Род 
 † 
 Род 
 † 
 † Род 
 † 
 † 
 † Род  [syn. ]
 † 
 † Род 
 † 
Согласно Paleobiology Database, вымершие роды Chaeteessites, Cretophotina, Kazakhophotina и Vitimiphotina включены непосредственно в отряд богомоловых incertae sedis.

Примечания

Литература 
 Nel A., Roy R. 1996. Revision of the fossil «mantid» and «ephemerid» species described by Piton from the Paleocene of Menat (France) (Mantodea: Chaeteesidae, Mantidae; Ensifera: Tittigonioidea). Eur. J. Entomol 93: 223—234.
 Terra P. S. 1995. Systematics of the Neotropical genera of praying mantis (Mantodea). Revista Brasileira de Entomologia 39(1): 13—94.

Богомоловые
Семейства насекомых